Православні єпархії:

 Волинська єпархія (Константинопольський патріархат) (1625-1726)
 Волинська єпархія (Московський патріархат) (з 1794)
 Волинська єпархія Російської православної церкви (1794-1922)
 Волинська єпархія Українського екзархату Російської православної церкви (1922-1990)
 Волинська єпархія Української православної церкви московського патріархату (з 1990)
 Волинська єпархія Православної церкви Польщі (1922-1940)
 Волинська єпархія Православної Церкви України (з 1992)
 Рівненсько-Волинська єпархія ПЦУ (з 1992)

Див. також

 Володимир-Волинська єпархія УПЦ (МП)
 Володимир-Волинська єпархія УПЦ КП
 Луцька єпархія
 Луцький екзархат УГКЦ
 Луцька дієцезія РКЦ